

Miejscowości

Austria 
 Oberhofen am Irrsee – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck 
 Oberhofen im Inntal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Niemcy 
 Oberhofen – dzielnica Ravensburga

Szwajcaria 
 Oberhofen – miejscowość w gminie Mettauertal, w kantonie Argowia, w okręgu Laufenburg
 Oberhofen am Thunersee – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Mażucie

Inne 
 Oberhofen – zamek w Oberhofen am Thunersee

Zobacz też 
 Oberhöfen
 Oberhoffen
 Pleisweiler-Oberhofen